Boven ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Boven (* 1972), niederländischer Radrennfahrer
 Jim Van Boven (* 1949), US-amerikanischer Radrennfahrer 
 Karin Boven (* 1963), niederländische Kulturanthropologin und Diplomatin
 Kristof Van Boven (* 1981), belgischer Theaterschauspieler
 Lars Boven (* 2001), niederländischer Radrennfahrer
 Theo van Boven (* 1934), niederländischer Jurist und emeritierter Professor des Völkerrechts an der Universität Maastricht

Siehe auch:
 Bowen